Туржанский — русская фамилия.

Известные носители 
 Туржанский, Александр Александрович (1898—1982) — советский военный деятель, генерал-майор авиации, брат Б. А. Туржанского.
 Туржанский, Борис Александрович (1900—1948) — советский лётчик, полковник, первый Герой Советского Союза, брат А. А. Туржанского.
 Туржанский, Виктор или Туржанский, Вячеслав Константинович (1891— 1976) — русский кинорежиссёр, работавший в России, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и США.
 Туржанский, Леонард Викторович (1875—1945) — русский живописец, график, автор традиционного лирического пейзажа Урала и русского Севера.
 Туржанский, Павел Александрович (1888—1944) — российский морской лётчик.